Habsi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali al-Habsi (* 1981), omanischer Fußballspieler
 Hamida al-Habsi (* 1987), omanische Leichtathletin
 Juma al-Habsi (* 1996), omanischer Fußballspieler
 Mohammed Al-Habsi (* 1991), omanischer Schwimmer
 Shinoona Salah al-Habsi (* 1993), omanische Leichtathletin
 Sulaiman Juma Al-Habsi (* 1970), omanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Habashi
 Habshi